Rochambeau – Comune della Guyana francese 
 96178 Rochambeau – asteroide della fascia principale
 Jean-Baptiste Donatien de Vimeur de Rochambeau – generale francese
 Marie-Joseph Donatien de Vimeur de Rochambeau – generale francese